Els uniconts (Unikonta) són un clade proposat d'eucariotes, entre el regne i el domini que disposen d'un sol flagel. En aquest grup s'hi inclouria els animals les amebes, els coanozous i els fongs, diferenciant-se dels biconts.

Cladograma 
El següent arbre filogenètic mostra les relacions entre els diferents grups d'unikonts:

Referències